

Communes  
 Breitenberg, commune de Bavière.
 Breitenberg, commune de Schleswig-Holstein.

Voir aussi :
 Gołogóra, commune polonaise de Poméranie occidentale, appelé autrefois Breitenberg en allemand.

Montagnes 
 Breitenberg (), près de Hindelang (Bavière).
 Breitenberg (), près de Pfronten (Bavière).
 Breitenberg (), près de Steinach (Thuringe).
 Breitenberg (), près de Ruhla (Thuringe).

Voir aussi 
 Breiteberg
 Breitenberger